Enrique Butrón (Enrique Bonfante Jiménez, Cádiz, 10 de enero de 1878 - id., 5 de noviembre de 1929) fue un excepcional cantaor de flamenco cuyo nombre y contribuciones a este arte permanecen indelebles en la memoria de los buenos aficionados a los cantes de Cádiz.

Biografía

Nació en el número 12 de la calle Botica, del barrio de Santa María: el de los flamencos y los toreros. Hijo del también cantaor Enrique Bonfante Arnate y de Rita Jiménez Fernández, una hermana mayor del patriarca del cante flamenco gaditano: Enrique el Mellizo. Enrique Butrón era hermano de la genial cantaora y bailaora Luisa Butrón, también conocida como Luisa la del Puerto.

Los padrinos de bautismo de Enrique Butrón fueron nada más y nada menos que Enrique Ortega Díaz el Gordo Viejo y su mujer, Carlota Feria, que era hermana del famoso cantaor Juan Feria y de la bailaora Rosario la Bonita, naturales de Villamartín. Firmaron como testigos José Vara e Idelfonsa Fernández.  

En 1883 murió la madre de Enrique a los cuarenta y dos años, cuando Enrique apenas tenía cinco años y su hermana Luisa ocho. Había otros dos hermanos, Rosario y Gabriel, sobre los que no disponemos de información. En esta fecha, la familia se había mudado de nuevo dentro del mismo barrio de Santa María, en concreto al número 8 de la calle Mirador, casa que era el domicilio de Tío Enrique el Mellizo, cuya hija Carlota Jiménez Ezpeleta nacería allí tres años más tarde, en 1886.

Enrique Butrón contrajo matrimonio con Carmen Morón López el 25 de noviembre de 1908.

El cantaor

Al contrario que su padre y que su hermana Luisa, Enrique Butrón nunca se dedicó profesionalmente al flamenco. Sin embargo, en el barrio de Santa María todavía se lo recuerda como uno de los mejores cantaores gaditanos de todos los tiempos, especialmente por sus soleares y sus seguiriyas.

Heredó la tradición cantaora del portuense Tomás el Nitri, que era amigo íntimo y paisano de su padre, y, sobre todo, de los cantes de su tío Enrique el Mellizo.

El cante por alegrías de Cádiz de Enrique Butrón es el mismo que el de su padre Enrique Bonfante, que fue quien fijó definitivamente el canon de este palo, ralentizándolo para ser cantado independiente del baile. Para ello, contó con la inestimable ayuda de El Mellizo y del famoso cantaor y matarife Ignacio Ezpeleta, en cuyos estilos se inspiraron muchísimo todos los flamencos del barrio que vendrían posteriormente.

Pericón de Cádiz, Pepe de la Matrona, Beni de Cádiz, Chano Lobato y Carmen de la Jara fueron algunos de los que nos han transmitido su memoria.

Letra de unas alegrías de Cádiz de Enrique Butrón  

Los chiquillos acarreando,
qué bonita está la fuente
y los chiquillos acarreando,
las mujeres muy contentas
y los gallegos llorando.

Cuando te vengas conmigo
que a dónde te voy a llevar
que a darte un paseíto
por la muralla real.

Que tú pases y no me hables,
qué cuidao se me da a mí,
que tú pases y no me hables,
si yo no como ni bebo
con buenos días de nadie,
que yo no como ni bebo
con buenos días de nadie.

Ni en lo que cobija el sol,
ni en España ni en Italia,
ni en lo que cobija el sol,
has de encontrar una carita
que te quiera más que yo,
has de encontrar una carita
que te quiera más que yo.

Y una tórtola canta en un almendro
Y en su cante decía viva mi dueño. (Pericón de Cádiz)

Que con las bombas que tiran los fanfarrones,
que con las bombas que tiran los fanfarrones,
se hacen las gaditanas tirabuzones. (Pericón de Cádiz)

Muerte 

Enrique Butrón murió en Cádiz el 5 de noviembre de 1929, en la misma casa donde nació: el número 12 de la calle Botica.

Notas y referencias 

 

Cantaores de flamenco del siglo XIX
Cantaores de flamenco del siglo XX
Nacidos en Cádiz